HHS est un sigle qui peut désigner :
 United States Department of Health and Human Services (en français, Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis), un département de l'administration américaine chargé de la politique en matière de santé ;
 Handelshögskolan i Stockholm (en français, École d'économie de Stockholm), une école de commerce suédoise qui forme des étudiants et des cadres aux pratiques des affaires, du management et d'économie.